West Schoolhouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Schoolhouse (Barnstable County, Massachusetts), NRHP-ID 75000262
 West Schoolhouse (Middlesex County, Massachusetts), NRHP-ID 90000144